Mäntysalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mäntysalo (ö i Södra Savolax), 
 Mäntysalo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Mäntysalo (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar